El término Murieta hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

Personas
Joaquín Murieta (1829-1853), el Robin Hood de El Dorado, fue una figura legendaria en California.
Elisa Sainz de Murieta es una política nacionalista vasca de España.

Lugares
Murieta es un municipio español de la Comunidad Foral de Navarra.
Rancho Murieta en el condado de Sacramento, estado estadounidense de California.